Ирты́шский райо́н — названия бывших и существующих административно-территориальных единиц:

 Иртышский район — район в Павлодарской области Казахстана.
 Иртышский район — бывший район в Омской области РСФСР, существовавший в 1935—1963 гг.